O Shabab Al-Sahel é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1966.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1966